Metrolinie 9 steht für
 Métrolinie 9 (Paris)
 Metrolinie 9 (Barcelona)
 Linie 9 (Metro Madrid)